Caña hace referencia a varios artículos:

Música
 Caña o lengüeta, tira fina de un material que vibra para producir sonido en un instrumento musical.
 Caña (flamenco), palo (variedad tradicional) del flamenco.
 Caña rociera, instrumento musical tradicional de Andalucía.
 Caña (género musical), género musical y danza autóctona del departamento de Tolima, en la región andina de Colombia.

Naturaleza
 Caña (vegetal), tallo cilíndrico de las plantas gramíneas (o poáceas), el cual es generalmente hueco y nudoso. También puede referirse a algunas de sus especies, como:
 Caña coligüe (Chusquea culeou), de Chile y Argentina
 Caña común (Arundo donax), de origen asiático, una especie invasora
 Caña de azúcar (Saccharum officinarum), de origen asiático
 Caña o cañaheja (Ferula communis)

Alimentación
 Caña (bebida), bebida alcohólica obtenida a partir de la caña de azúcar.
 Caña con ruda (tradición), una tradición milenaria enraizada originalmente en el litoral argentino, especialmente en las provincias de Misiones y Corrientes.
 Caña de lomo o lomo embuchado, embutido fabricado con lomo de cerdo entero, exento de la grasa exterior, y adobado.
 Miel de caña o melaza, producto líquido espeso derivado de la caña de azúcar.

Además
 Caña o Cana (unidad de longitud), utilizada antiguamente en Cataluña y sur de Francia.
 Caña (utensilio), vara hueca de metal que utilizan los sopladores de vidrio.
 Caña (artillería), tubo de las antiguas piezas de artillería.
 Caña (parte de la bota), parte de la bota que sujeta la pantorrilla.
 Caña de pesca, aparejo para pescar.
 Caña del timón, palanca que ajustada a la cabeza del timón sirve para hacerlo girar.
 Caña en flor o caña, signo jeroglífico egipcio que Gardiner codificó como M17, ideograma de floreciente, soy.